Miklavž ist
 die slowenische Bezeichnung für Nikolaus
 der Name der slowenischen Gemeinde Miklavž na Dravskem Polju